Gent-Wevelgem 2017 var den 79. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem. Det var det 12. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 26. marts 2017. Løbet blev vundet af belgiske Greg Van Avermaet fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI World Tour 2017